Camp de César est un microtoponyme fréquent qui n'est pas antérieur au . L'appellation désignerait ainsi les camps établis par Jules César dans sa campagne lors de la guerre des Gaules. En réalité, il se réfère généralement à des vestiges archéologiques de différentes époques, notamment des sites de la préhistoire, de l'âge du fer ou de l'époque médiévale. Pour l'anecdote, plusieurs savants ont repris la phrase de Voltaire  pour signaler que la plupart de ces néotoponymes identifient incorrectement un ancien camp romain.

En France :
 Le camp de César ou cité de Limes à Bracquemont (Seine-Maritime), âge du fer et époque romaine
 Le camp de César à Belle-Île-en-Mer (Morbihan)
Le camp de César à Catenoy (Oise)
 Le camp de César à Chariez (Haute-Saône), époque préhistorique
 Le camp de César à La Chaussée-Tirancourt (Somme), âge du fer
 Le camp de César à Erquy (Côtes-d'Armor)
 Le camp de César à Étrun (Nord), âge du fer, époque médiévale
 Le camp de César au Fief-Sauvin (Maine-et-Loire), âge du fer
Le camp de César à Gouvieux (Oise)
 Le camp de César à Jabreilles-les-Bordes (Haute-Vienne), âge du fer
 Le camp de César à Laudun-l'Ardoise (Gard), âge du fer, époque romaine, époque médiévale
 Le camp de César à Monthault (Ille-et-Vilaine)
 Le camp de César à La Noë-Blanche (Ille-et-Vilaine)
 Le camp de César à Plan (Isère)
 Le camp de César à Port-Villez (Yvelines)
 Le camp de César à Sougé (Loir-et-Cher)
 Le camp de César à Saint-Avé (Morbihan), néolithique, âge du fer ou Moyen Âge
 Le camp de César à Saint-Romain-de-Benet (Charente-Maritime)
 Le camp de César à Saint-Gence (Haute-Vienne)
 Le camp de César à Sandouville  (Seine-Maritime), éperon barré de la préhistoire
 Le camp de César à Vendeuvre, enceinte antique (détruite) (Calvados)

Références

Toponyme